Baldred (vieil anglais : Baldræd) est un anthroponyme anglo-saxon composé des éléments bald « audacieux », et red « aide, conseil ». Il est notamment porté par :

Par ordre chronologique
 , roitelet de Wessex du  ;
 Baldred, saint chrétien du  ;
 Baldred, roi de Kent du  ;
 , avocat écossais des  et  siècles.